Carleman ist der Familienname folgender Personen:
 Gustaf Carleman (1821–1911), schwedischer Künstler und Grafiker
 Torsten Carleman (1892–1949), schwedische Mathematiker